Elena Rosell – pilota motociclistica spagnola
 Ernst Rosell – tiratore a segno svedese
 Fred Rosell Church – attore statunitense
 Nicolás Rosell – cardinale spagnolo
 Oriol Rosell – calciatore spagnolo
 Sandro Rosell – dirigente sportivo spagnolo